La famille Abeberry est une famille française d'origine basque.

Historique 
La famille Abeberry est issue du mariage de Jean Abeberry, boulanger biarrot, catholique de droite et Croix-de-Feu, originaire d’Arcangues, et d'Ernestine Etcheverry, une institutrice fille d'instituteur, native de Halsou. 

De ce mariage sont nés cinq garçons.

Notes et références 

Famille Abeberry